Cataldo Jannelli (1781-1848) – presbitero, filosofo e archeologo italiano
 Eugenio Jannelli (1923-2005) – politico e medico italiano, figlio del senatore Gabriele 
 Filippo Jannelli (1621-1696) – pittore italiano
 Gabriele Jannelli (1892-1956) – politico e professore universitario italiano
 Giovanni Andrea Jannelli (1660–...) – pittore italiano
 Guglielmo Jannelli (1895-1950) – poeta e letterato italiano
 Mario Jannelli (1892-1958) – avvocato e politico italiano
 Maurizio Jannelli o Iannelli (1952) – ex brigatista e regista televisivo italiano